Acantholepis Less. – synonim Echinops przegorzan, rodzaju roślin (Acantholepis orientalis = Echinops acantholepis)
 Acantholepis Krøyer, 1846 – synonim Argentina, rodzaju ryb
 Acantholepis Mayr, 1861 – synonim Lepisiota, rodzaju mrówek